SHP, Shp, shp, może odnosić się do:
 samoczynne hamowanie pociągu
 kod IATA Qinhuangdao Shanhaiguan Airport
 kod ISO funta św. Heleny (ang. Saint Helena pound)
 kod ISO języka Shipibo-Konibo
 shapefile – popularny format wektorowych plików geoprzestrzennych 
 moc na wale – (shaft horse power, shp) moc znamionowa w pozaukładowej jednostce mocy przekazywanej do wału śrubowego na statkach lub samolotach
 tur. Sosyaldemokrat Halk Partisi – turecka partia polityczna istniejąca w latach 2002-2010
 tur. Sosyaldemokrat Halkçı Parti – turecka partia polityczna istniejąca w latach 1985-1995

Zobacz też 

 Generator SHP